Melanie Serrano Pérez (née le  à Séville) est une footballeuse internationale espagnole. Elle joue généralement comme milieu gauche ou défenseure latérale gauche.

Biographie 

Melanie Serrano est la joueuse ayant disputé le plus de matchs sous les couleurs du barça avec un record de 517 matchs disputés, bien que ce record ne soit pas réellement officiel car il comprend les matchs en Coupe de Catalogne (non-officielle) et ne prend pas en compte la saison 2007-08 car le club était en seconde division à l'époque et les informations manquent.

Statistiques 

 22 matchs inconnus en 2004-05
 Match retour de 1/4 finale de la Copa de la Reina inconnu en 2011.
 2 matchs inconnus en 2006-07. (J 7,20)
 26 matchs de championnat et 1 match de play-offs inconnu en 2007-08.
https://web.archive.org/web/20080714125731/http://www.fcbarcelona.com/web/castellano/noticies/futbol_base/temporada07-08/06/n080615102413.html
https://www.sport.es/es/noticias/futbol-femenino-barca/melanie-serrano-llega-400-partidos-13525444
https://www.fcbarcelona.cat/ca/futbol/femeni-a/noticies/2616408/melanie-serrano-es-retira-he-estat-una-privilegiada

Palmarès 
 FC Barcelone

 Championnat d'Espagne : 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 et 2021.
 Coupe d'Espagne : 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 et 2021.
Supercoupe d'Espagne : 2020.
 Ligue des champions : 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeuse internationale espagnole
Joueuse du FC Barcelone
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA
Naissance en octobre 1989
Naissance à Séville
Sportive andalouse